James Blundell (gynaecoloog) (1791–1878), Brits gynaecoloog
James Blundell (zanger) (1964), Australische countryzanger